

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Gąsiory – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Gąsiory – część wsi Chyszówki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Gąsiory – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Gąsiory – część wsi Rzepiennik Biskupi w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Gąsiory – część wsi Golkowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Gąsiory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Gąsiory – część wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Gąsiory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów